SNDV steht als Abkürzung für:

Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn
Sulfolobus neozealandicus drop-shaped Virus, siehe Guttaviridae

SNDV